Jabs steht für:
 Lake Jabs, See an der Ingrid-Christensen-Küste des ostantarktischen Prinzessin-Elisabeth-Lands

Jabs ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Jabs, deutsche Fernsehproduzentin
 Hans-Joachim Jabs (1917–2003), deutscher Luftwaffenoffizier im Zweiten Weltkrieg
 Matthias Jabs (* 1955), deutscher Gitarrist
 Waldemar Jabs (1877–1943), deutscher Maskenbildner

JABS steht für:
 Joint Automated Booking System, US-Kommunikationsnetzwerk unter Aufsicht des United States Marshals Service
 Journal of Applied Biological Sciences, wissenschaftliche Fachzeitschrift